888.com Svetovno prvenstvo v snookerju 2008 je potekalo od 19. aprila do 5. maja v dvorani Crucible Theatre v Sheffieldu. Svetovni prvak je še tretjič postal Ronnie O'Sullivan, potem ko je v finalu odpravil Alija Carterja z izidom 18-8.

Vidnejši dogodki

Prvi krog 
 Debitanti na glavnem delu turnirja so bili Jamie Cope, Liu Chuang in Liang Wenbo.
 Steve Davis je za Dougom Mountjoyem leta 1993 postal prvi igralec, star 50 let ali več, ki je zaigral na glavnem delu turnirja.
 Marka Selbyja, ki je prejšnje leto izpadel šele v finalu prvenstva, je v prvem krogu z izidom 10-8 izločil kvalifikant Mark King.
 Matthew Stevens je moral priznati premoč branilcu naslova Johnu Higginsu, ki je bil boljši z rezultatom 10-5. Stevens je tako prvič v karieri izpadel že v prvem krogu, bil pa je na dobri poti, da doseže niz 147 točk, a je zgrešil eno od krogel in končal niz pri 112 točkah.
 Ding Junhui je z izidom 10-9 izločil Marca Fuja, kar je bila njegova prva zmaga na glavnem delu turnirja. Fu je bil prav tako na dobri poti, da doseže niz 147 točk, a mu je bela krogla nesrečno končala v spodnjem levem žepu, potem ko je izvedel kanon na 2 rdečih kroglah.
 Ken Doherty je zavoljo izpada že v prvem krogu proti kvalifikantu Liangu Wenboju (5-10) izgubil mesto med 16 igralci sveta po svetovni jakostni lestvici. Mesto izven šestnajsterice je tako zasedel prvič po sezoni 1992/93.
 Liu Chuang je dobil 5 kvalifikacijskih dvobojev, da se je sploh lahko uvrstil na glavni del turnirja, in nato izpadel že v prvem krogu proti kasnejšemu prvaku Ronnieju O'Sullivanu. Mesto v svetovni karavani je obdržal, potem ko je Tajec James Wattana naznanil svojo odločitev o končanju kariere.
 Debitant Liang Wenbo je hitro postal ljubljenec občinstva, ko je pomotoma vstopil v dvorano skupaj s sodniki, pred začetkom svojega dvoboja s Kenom Dohertyjem. Ker ga uradni govorec še ni naznanil, je moral iti hitro nazaj v garderobo, počakati na naznanitev in se nato v velikem pompu vrniti v dvorano.
 Stephen Maguire je dobil prvih 8 framov dvoboja proti Anthonyju Hamiltonu. Hamilton je nato dobil zadnji frame prve serije, s čimer se je komaj izognil izpadu v prvem krogu brez dobljenega frama. Končni izid dvoboja je bil 10-3 v korist Maguireja.

Drugi krog 
 Ryan Day se je prvič v karieri prebil v četrtfinale, potem ko je izločil branilca naslova Johna Higginsa z izidom 13–9.
 Stephen Hendry je z zmago v drugem krogu proti Dingu Junhuiju še sedemnajstič v karieri dosegel četrtfinale Svetovnega prvenstva, a prvič po letu 2005.
 Liang Wenbo je nase privlekel dodatne simpatije občinstva, ko je v dvoboju drugega kroga proti Joeju Swailu udaril rdečo kroglo in se nato usedel v svoj stol, ker ni vedel, da je rdeča žoga zadela žep v kotu. Kasneje je Liang sicer doživel sramoto, ko je že dvignil roke v zrak, misleč da je dvoboj dobil z izidom 13-10. Swail je s snookerjem frame dobil in osvojil tudi naslednji frame ter tako izid poravnal na 12-12. V odločilnem framu je Swail zgrešil rjavo kroglo in zaradi tega kmalu zatem tudi dvoboj izgubil. Končni izid je bil torej 13-12 v korist Kitajca. Izid dvoboja je za Swaila pomenil tudi, da je izgubil mesto med 16 igralci sveta po jakostni lestvici, zaradi česar se je kasneje Swail z grenkobo v glasu pritoževal, da je sodnik v odločilnem nizu napak zamenjal belo kroglo, s čimer je imel Wenbo lažje delo in Swailu snooker ni uspel. Swail je prav tako obtožil Lianga neprofesionalnosti, ker ni opozoril sodnika na njegovo napako. 
 Ronnie O'Sullivan je proti Marku Williamsu v zadnjem framu njunega dvoboja dosegel niz 147 točk. To je bil njegov deveti niz 147 točk v karieri, s čimer je prehitel Stephena Hendryja, ki je ostal pri osmih. O'Sullivan je tako tretjič dosegel niz 147 točk na Svetovnem prvenstvu. Zadnji igralec, ki mu je uspel niz 147 točk na prvenstvu, je bil, ironično, prav Mark Williams leta 2005.
 Po izpadu iz turnirja (proti O'Sullivanu) je Williams izgubil mesto med najboljšimi 16 igralci sveta po jakostni lestvici. Predtem je Williams 12 sezon zapored držal mesto med najboljših 16.
 Stephen Maguire je ponovil svoj dosežek iz prvega kroga in tudi v drugem krogu proti Avstralcu Neilu Robertsonu osvojil prvih 8 framov dvoboja. S tem je začrtal potek dvoboja in se zanesljivo prebil v četrtfinale s končnim izidom 13-7.

Četrtfinale 
 Ali Carter je napravil tretji niz 147 točk v letu 2008 in sedmega v sezoni 2007/08. Niz mu je uspel le dan za O'Sullivanom, kar je pomenilo, da sta se prvič v zgodovini prvenstva na glavnem delu turnirja dogodila dva niza 147 točk. Blizu niza 147 točk je bil tudi Peter Ebdon, a je za las zgrešil 15. črno kroglo. Samo nekaj minut pred Ebdonom je bil na dobri poti do niza 147 točk tudi Stephen Hendry, ki pa je zgrešil 15. rdečo kroglo.
 Stephen Hendry se je z zmago proti Dingu Junhuiju še dvanajstič v karieri prebil v polfinale Svetovnega prvenstva. V tej kategoriji je prehitel Steva Davisa pri 11 uvrstitvah v polfinale prvenstva, Hendry pa se je med najboljše štiri igralce sveta uvrstil prvič po letu 2004.
 Liang Wenbo je postal prvi Kitajec, ki je zaigral v četrtfinalu Svetovnega prvenstva. Z rezultatom 13-7 ga je izločil kasnejši prvak Ronnie O'Sullivan, ki se je nato v polfinalu pomeril s Hendryjem.

Polfinale 
 Ronnie O'Sullivan je v drugi seriji ponižal Stephena Hendryja in serijo dobil z 8-0. S tem je podaljšal svoj niz dobljenih framov zapored na 11. O'Sullivan je dobil tudi prvi frame v tretji seriji in tako osvojil 12 framov zapored. Po dvoboju (in izpadu z izidom 6-17) je Hendry povedal, da se mu je zdela O'Sullivanova predstava najboljša, kar jih je kdor koli kadar koli prikazal proti njemu. 
 Ali Carter se je prebil v prvi finale katerega od jakostnih turnirjev v svoji karieri. Da mu je to uspelo, je v polfinalu izločil Joeja Perryja z izidom 17-15.

Finale 
 Kot prvič v zgodovini prvenstva se je zgodilo, da sta tekmeca v finalu dosegla niza 147 točk v predhodnih krogih. Noben drug igralec ni na prvenstvu napravil niza 147 točk, niti na glavnem delu turnirja, niti v kvalifikacijah.
 V finalu sta se prvič po letu 1991 pomerila dva Angleža. Leta 1991 sta bila to John Parrott in Jimmy White (Parrott je zmagal z izidom 18-11).
 Ronnie O'Sullivan je postal šele tretji igralec v zgodovini, ki je osvojil več kot dva naslova svetovnega prvaka. Pred njim je ta dosežek uspel še Stevu Davisu in Stephenu Hendryju.
 Začetek zadnje serije finala so morali organizatorji za kratek čas prekiniti, saj je po dvorani stekel ekshibicionist. Slednji je najprej stekel na oder in se nato splazil pod mizo. Stevardi so ga hitro odstranili iz dvorane.  Ekshibicionist je po dvorani stekel že v finalu Svetovnega prvenstva 2004.
 V intervjujih po koncu dvoboja sta oba igralca priznala, da nista igrala pretirano dobro. O'Sullivan je celo pripomnil: »Ali in jaz sva razočarana, da nisva prikazala boljših predstav.« Carterjevo igro so strokovnjaki označili za »naveličano«.

Nagradni sklad 

Zmagovalec: 250.000 £
Poraženec v finalu: 125.000 £
Polfinalist: 52.000 £
Četrtfinalist: 22.000 £
Zadnjih 16 tekmovalcev: 14.000 £
Zadnjih 32 tekmovalcev: 10.600 £
Zadnjih 48 tekmovalcev: 7400 £
Zadnjih 64 tekmovalcev: 4500 £

Najvišji niz kvalifikacij: 1000 £
Najvišji niz glavnega turnirja: 10.000 £

Niz 147 točk kvalifikacij: 5000 £
Niz 147 točk glavnega dela turnirja: 147.000 £

Skupaj: 1.050.000 £

Izidi

Seznam nizov vsaj 100 točk 
To je seznam vseh nizov vsaj 100 točk, ki so jih tekmovalci uprizorili med glavnim delom turnirja, ki so ga prenašali po televiziji. Igralec, ki je prikazal najvišji niz, je prejel nagrado 10.000 £, niz 147 točk pa je prejel nagrado 147.000 £ - skupaj 157.000 £. Ker sta dva igralca odigrala niz 147 točk, se je nagrada 147.000 £ razdelila, torej je vsak od njiju prejel po 78.500 £. Skupaj so igralci odigrali 63 nizov vsaj 100 točk, kar je bilo manj od tedanjega rekorda 68 nizov v letih 2002 in 2007.

 147, 140, 138, 135, 133, 126, 123, 109, 106, 102, 102, 100 Ronnie O'Sullivan
 147, 128, 128, 106, 104, 100 Ali Carter
 143, 113, 109, 103 Peter Ebdon
 140, 124, 112, 112, 110 Stephen Hendry
 137 Stuart Bingham
 133, 105 Joe Swail
 132, 127, 121, 110, 104, 102 Joe Perry
 131, 118, 112, 110, 100 Stephen Maguire
 126, 101 Jamie Cope
 126 Graeme Dott
 125 Nigel Bond

 123, 104 Liang Wenbo
 121, 116, 112 Mark King
 120, 103 John Higgins
 114, 113 Ding Junhui
 112 Matthew Stevens
 108 Mark Selby
 104 Ryan Day
 104 Michael Judge
 103, 100 Marco Fu
 102 Mark Allen
 102 Anthony Hamilton
 102 Shaun Murphy

Primarne kvalifikacije 
Primarne kvalifikacije za uvrstitev v sekundarne kvalifikacije so potekale med 3. in 5. januarjem 2008 v Prestatynu, Wales.

1. krog

2. krog

3. krog

Sekundarne kvalifikacije 
Sekundarne kvalifikacije (1. do 4. krog) za uvrstitev na glavni del turnirja so potekale med 6. in 11. januarjem v Prestatynu, Wales. Zadnji, 5. krog kvalifikacij, pa se je od 7. do 10. marca odvil na Angleškem inštitutu za šport v Sheffieldu.

1. krog

2. - 5. krog

Viri

Zunanje povezave 
 Kvalifikacije na worldsnooker.com 
 Glavni turnir na worldsnooker.com 
 Video O'Sullivanovega niza 147 točk 

2008
Svetovno prvenstvo